Cucciolo – termine che indica un piccolo dei Mammiferi
 Cucciolo – personaggio della fiaba Biancaneve dei Fratelli Grimm e della sua trasposizione nel film d'animazione della Disney Biancaneve e i sette nani
 Cucciolo – film del 1998 diretto da Neri Parenti
 Cucciolo – fumetto italiano
 Ducati Cucciolo – modello di motorino prodotto dalla ditta SIATA nel 1945 e poi prodotto dalla Ducati dal 1946 al 1958
 Cucciolo – nome d'arte del batterista Nunzio Favia

Pagine correlate 
Il cucciolo (disambigua)